Агвакатито има више значења:
  Агвакатито (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агвакатито (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агвакатито (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агвакатито (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику